Plusieurs personnalités néerlandaises de la même famille d'origine huguenote ont porté ce nom :
 Daniel de Superville (1657-1728), théologien calviniste 
 Daniel de Superville (1696-1773), médecin et universitaire, neveu du premier
 Daniel de Superville (1700-1762), pasteur et prédicateur, fils du premier